Ворсобино — название населённых пунктов:

Россия 
 Ворсобино — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Ворсобино — деревня в Износковском районе Калужской области.